Le Bouquet Africain est une offre audiovisuelle lancée par la société THEMA sur le marché français en  en avant-première avec l'opérateur NEUF. Dès 2009 certains opérateurs câble et ADSL ont également proposé le Bouquet Africain à leurs abonnés. Il est destiné notamment à une population originaire d'Afrique subsaharienne.

Offre TV Slogan : Vivre la télé africaine 
Le bouquet est constitué d'un ensemble de chaînes de télévision.

 RTI 1 : chaîne publique de la Côte d'Ivoire
 ORTM : chaîne publique du Mali
 2sTV : chaîne privée du Sénégal
 C RTV : chaîne publique du Cameroun
 RTS : chaîne publique du Sénégal
 Télé Congo : chaîne publique du Congo (Brazzaville)
 RTB : chaîne publique du Burkina Faso
 ORTB : chaîne publique du Bénin
 Canal 2 International : chaîne privée du Cameroun
 STV2 : chaîne privée du Cameroun
 Africable : chaîne privé panafricaine
 Equinoxe Télévision : chaîne privée du Cameroun
 Télévision Togolaise : chaîne publique du Togo
 RTG 1 : chaîne publique du Gabon
 RTNC : chaîne publique de la République démocratique du Congo
 TFM : chaîne privée du Sénégal
 Nollywood TV : chaîne de cinéma africain
 Trace Africa : chaîne de télévision musicale
 RTG : chaîne publique de la Guinée

Box TV 
La Box est un décodeur-box avec 20 chaines du bouquet de plus : Internet, Wi-Fi, TNT et autres.

Lien externe 
 lebouquetafricain.com

Société de télévision